Hamburg European Open 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Am Rothenbaum i Hamburg, Tyskland i perioden 6. - 18. juli 2021. Det var den 115. udgave af Hamburg European Open siden den første turnering i 1892, og turneringen var en del af ATP Tour 2021 i kategorien ATP Tour 500 og en del af WTA Tour 2021 i kategorien WTA 250. Kvindernes turnering blev spillet i den første uge, samtidig med den sidste uge af Wimbledon-mesterskaberne 2021, efterfulgt at mændenes turnering i den anden uge.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € 1.220.608, fordelt på € 1.030.900 i herrernes rækker og € 189.708 i kvindernes rækker. Præmierne fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, der fordelte sig på:
 16 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 31. maj 2021 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 24 spillere, der spiller om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herredouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 12 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 1 par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).
 1 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Kvalifikation 

Fire par spillede i kvalifikationen om den sidste ledige plads i hovedturneringen, som blev besat af Alessandro Giannessi og Carlos Taberner. Taberne af kvalifikationsfinalen, Ruben Gonzales og Hunter Johnson, gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, der fordeler sig på:
 20 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 24. maj 2021 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 16 spillere, der spiller om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Turneringen i damedouble havde deltagelse af 15 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 1 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Eksterne henvisninger 
 Hamburg European Open  
 ATP Tour - Hamburg 2021 - Results 
 WTA - Hamburg 2021 - Draws

Noter 

2021
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021